Премия Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в комедии () — награда, ежегодно присуждаемая Ассоциацией телевизионных критиков за индивидуальные достижения как актёров, так и авторов в комедийных программах американского телевидения. Сама премия была запущена в 1985 году, но до 1997 года данной категории не существовало, а в категории за выдающиеся достижения в комедии отмечались лишь программы, а не актёры. Номинанты на премию озвучиваются в июне, а сама церемония вручения наград проводится в июле или августе.

За все время существования премии в данной категории ее получили более 20 актёров, актрис и авторов комедийных программ. Дэвид Хайд Пирс, Джейн Качмарек, Джон Стюарт и Луи Си Кей завоевали большинство наград за личные достижения в комедии; они являются двукратными обладателями премии. Джулия Луи-Дрейфус семь раз номинировалась на премию в данной категории; это является рекордным количеством номинаций для премии Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в комедии.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в комедии.

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Эмми» за лучшую мужскую роль в комедийном телесериале
 Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале
 Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл
 Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в комедийном сериале
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в комедийном сериале

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

Премия Ассоциации телевизионных критиков